Матрин-3 () – білок, який кодується геном MATR3, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 847 амінокислот, а молекулярна маса — 94 623.

Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, РНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки